Roland Varga (ur. 1977) – węgierski i chorwacki lekkoatleta
 Roland Varga (ur. 1990) – węgierski piłkarz